Dynastia
 Dynastia (serial telewizyjny 1981)
 Dynastia (serial telewizyjny 2017)

Zobacz też